Иоанну () — греческая фамилия. Известные носители:
 Иоанну, Димитриос (1861—1926) — греческий военнослужащий, воевавший на Македонском фронте Первой мировой войны.
 Иоанну, Димитрис (род. 1968) — кипрский футболист. Отец Николаса Иоанну.
 Иоанну, Кириакос (род. 1984) — киприотский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Иоанну, Михалис (род. 2000) — кипрский футболист. 
 Иоанну, Николас (род. 1995) — кипрский футболист. Сын Димитриса Иоанну.
 Иоанну, Томас (род. 1995) — кипрский футболист.
 Иоанну, Филиппос (1800—1880) — новогреческий философ, писатель, педагог.
 Иоанну, Фифис (1914—1988) — кипрский журналист и редактор, генеральный секретарь Прогрессивной партии трудового народа Кипра.
 
 Иоанну, Яннос (род. 1966) — кипрский футболист.